Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1992-1993 - België
 Eerste klasse 1992-93 (basketbal België)
 Eerste klasse 1992-93 (voetbal België)
 Eerste klasse 1992-93 vrouwen (voetbal Frankrijk)